Soutěžní ročník Primera División 2010/11 (podle sponzora zvaný taktéž Liga BBVA), byl jubilejním 80. ročníkem nejvyšší španělské fotbalové ligy Primera División. Započata byla 28. srpna 2010 a poslední kolo bylo sehráno 21. května 2011. Soutěže se účastnilo celkem 20 týmů. Sedmnáct jich postoupilo z minulého ročníku a zpadnuvší týmy nahradily 3 nové ze Segunda División.

Soutěži dominovaly dva týmy, kterými byly FC Barcelona a Real Madrid. I zde (podobně jako ve finále Copa del Rey 2010/11 a Supercopa de España 2011) obsadily tyto dva týmy první dvě pozice. Zřejmě rozhodujícími milníky soutěže byla vzájemná utkání těchto dvou mužstev. Při podzimním souboji v rámci 13. kola deklasovala FC Barcelona svého soupeře na domácím hřišti 5 - 0 vítězství. V odvěte s ní pak Real Madrid na svém stadionu dokázal pouze remizovat, což pro Barcelonu znamenalo rozhodující náskok.

O titulu tak rozhodlo 36. kolo, kdy FC Barcelona po remíze 1 - 1 získala kýžený bod na hřišti Levante UD. Zisk bodu znamenal nedostižný náskok 6 bodů na druhý Real Madrid a pro FC Barcelona 21. mistrovský titul, kterým dokonal mistrovský hattrick.

Zajímavosti soutěže 
 Dominanci dvou prvních týmů dokresluje náskok druhého Realu na třetí Valencia CF celých 21 bodů.
 Nejlepším střelcem se stal Cristiano Ronaldo z Realu, který vstřelil 40 gólů a získal prestižní Zlatou kopačku pro nejlepšího střelce Evropských soutěží.
 Před sezonou se trenérem Realu Madrid stal portugalský kouč José Mourinho, dvojnásobný trenérský vítěz Ligy mistrů UEFA. Do nového klubu přišel z Interu Milán, s kterým v předchozí sezoně vyhrál právě Ligu mistrů.
 Rok 2011 byl rokem katalánského týmu FC Barcelona, vítěze Primera División. Ten totiž zvítězil v Lize mistrů UEFA, získal Superpohár UEFA (ve finále porazil FC Porto) a zvítězil ve španělském Superpoháru Supercopa de España 2011.

Konečná tabulka

Výsledky

Vítěz

Odkazy

Reference

Související články 
 Primera División
 Copa del Rey 2010/11
 Supercopa de España 2011

Externí odkazy 
 

Primera División
Fotbal v roce 2011